Ренсо Оливо (; родился 15 марта 1992 года в Росарио, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Ренсо один из четырёх детей Антонио и Мириан Оливо, есть два брата — Альваро и Джиани, а также сестра — Росина. Отец Ренсо владеет теннисным клубом

Начал играть в теннис в возрасте четырёх лет вместе с отцом. Любимая поверхность — грунт, любимый турнир — Открытый чемпионат США. Кумиром в мире тенниса в детстве был известный соотечественник Давид Налбандян.

Владеет иcпанским, английским и французским языками. Болельщик футбольной команды Ньюэллс Олд Бойз из родного города.

Спортивная карьера 
Первые титулы на турнирах серии «фьючерс» Оливо выиграл в 2010 году. Дебютный турнир серии «челленджер» он взял в сентябре 2011 года в парном разряде в Комо. Дебют в Мировом туре АТП также произошёл в парном разряде — в феврале 2013 года Ренсо сыграл в основной парной сетке турнира в Буэнос-Айресе. В июле 2014 года Оливо через квалификацию пробился на первый для себя турнир АТП в одиночном разряде, который проводился в Бостаде. Он смог обратить на себя внимание, пройдя в четвертьфинал и переиграв во втором раунде № 18 в мире на тот момент Томми Робредо.

В январе 2016 года Оливо впервые выступил на турнире серии Большого шлема, пройдя через квалификацию на Открытый чемпионат Австралии. В феврале он сыграл в четвертьфинале на турнире в Кито, а также сыграл первые матчи за сборную Аргентины в Кубке Дэвиса. В июле Ренсо смог выйти в полуфинал турнира в Гамбурге. В сентябре в бразильском Сантусе он выиграл свой первый «челленджер» в одиночном разряде. В октябре он взял ещё один «челленджер» в Буэнос-Айресе и впервые в карьере поднялся в первую сотню мирового одиночного рейтинга.

В феврале 2017 года Оливо вновь вышел в четвертьфинал турнира в Кито. В мае на Открытый чемпионат Франции он смог выбить с турнира № 11 в мире Жо-Вильфрида Тсонга, обыграв его в первом раунде. В начале августа Ренсо достиг четвертьфинала турнира в Кицбюэле.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (7)

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (25)

Победы (13)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины
Обладатели Кубка Дэвиса